Treviranus är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gottfried Reinhold Treviranus  (1776–1837), tysk läkare och naturforskare
 Ludolph Christian Treviranus (1779–1864), tysk botaniker

Efternamn